Crafton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crafton (Kalifornien)
 Crafton (Pennsylvania)
 Crafton (Texas)
 Crafton (Virginia)

in England:
 Crafton (Buckinghamshire)

Personen:
 Harry Crafton, US-amerikanischer R&B-Songwriter, Sänger und Gitarrist
 Matt Crafton (* 1976), US-amerikanischer Rennfahrer